Stefan Żeromski (1864–1925) – polski pisarz
 Stefan Żeromski (1954–2004) – polski żużlowiec